Valentia (eiland), een eiland aan de zuidwestkust van Ierland
Valentia (Romeinse provincie), een provincie in Romeins Brittannië
Valentie (automerk), een Frans automerk

Zie ook
Valencia (doorverwijspagina)